WWV steht für:
 Wagner-Werk-Verzeichnis, Verzeichnis der Werke von Richard Wagner
 Wayne Wheeled Vehicles, US-amerikanischer Schulbushersteller, Teil von Harsco
 Die Welt als Wille und Vorstellung, Hauptwerk des deutschen Philosophen Arthur Schopenhauer
 Westerwald-Verein, Heimatverein für den gesamten geographischen Westerwald
 Wiener Waldhornverein, Verlag des Wiener Waldhornvereins
 WWV (Zeitzeichensender), Rufzeichen des amerikanischen Zeitzeichensenders

Abkürzung